Германия принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где её представляли 153 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Германии несла горнолыжница Мария Хёфль-Риш, а на церемонии закрытия — саночник, двукратный олимпийский чемпион игр в Сочи, Феликс Лох. Во время игр у Германии был Немецкий дом, который был расположен в селе Эстосадок, в 4 км от Красной Поляны. Презентация экипировки на Олимпийские игры состоялась в январе на авиабазе Эрдинга. Президент Германии Йоахим Гаук не присутствовал на зимних Олимпийских играх 2014 года. Он публично не заявил, что это было политическим решением.

Зимние Олимпийские игры 2014 для Германии стали самыми неудачными зимними играми в новейшей истории — было завоёвано всего 19 олимпийских медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. В неофициальном медальном зачёте Германия заняла лишь 6-е место. Самым успешным видом спорта для Германии стал санный спорт, в котором были завоёваны все четыре возможные золотые медали. Ближе к концу Олимпиады разгорелся допинговый скандал вокруг немецкой биатлонистки Эви Захенбахер-Штеле. В допинг-пробе Захенбахер-Штеле, взятой 17 февраля, были обнаружены следы употребления стимулятора метилгексанеамин, который является сжигателем жира. В итоге Захенбахер-Штеле лишилась олимпийской лицензии с аккредитацией, а также были аннулированы её результаты в масс-старте и смешанной эстафете, в которых она занимала четвёртые места.

Медали 

{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|- bgcolor=#efefef
! colspan=7|Медали по дням
|- align=center
| День
| Дата
| bgcolor=#f7f6a8 | 
| bgcolor=#dce5e5 | 
| bgcolor=#ffdab9 | 
| Итого
|-align=center
|День 1
|8 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 2
|9 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 3
|10 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 4
|11 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 2
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 3
|- align=center
|День 5
|12 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 2
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 3
|-align=center
|День 6
|13 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 2
|-align=center
|День 7
|14 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 8
|15 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 2
|-align=center
|День 9
|16 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 10
|17 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 11
|18 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 2
| 2
|-align=center
|День 12
|19 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 13
|20 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 14
|21 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 15
|22 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 2
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 3
|-align=center
|День 16
|23 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
! colspan=2|Всего
! style="background:gold;"  |8
! style="background:silver;"|6
! style="background:#c96;"  |5
! 19
|}

 Состав и результаты 

  Биатлон 

Мужчины

Женщины

 Смешанная эстафета

  Бобслей 

Мужчины

Женщины

  Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

  Кёрлинг 

 Мужчины 

Состав

Круговой турнир1 сессия3 сессия4 сессия5 сессия7 сессия8 сессия9 сессия11 сессия12 сессия'''

Конькобежный спорт 

Мужчины
 Индивидуальные гонки

Женщины
 Индивидуальные гонки

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Дистанционные гонки

 Спринт

Прыжки с трамплина 

 Мужчины

Женщины

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Смешанные команды

Скелетон 

Мужчины

Женщины

Сноуборд 

 Хафпайп

 Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

 Параллельный слалом

Фигурное катание 

 Командные соревнования

Фристайл 

 Могул

 Ски-кросс

Ски-хафпайп

Слоупстайл

Хоккей

Женщины 

Состав

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Предварительный раунд

Группа B

Время местное (UTC+4).

Матч за 5-8 места

Время местное (UTC+4).

Матч за 7-е место

Время местное (UTC+4).

Женская сборная Германии заняла 7-е место

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Германия
Зимние Олимпийские игры